Гали́биха — деревня в составе Богородского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги в 15-и километрах от районного центра — Воскресенского.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 156 чел.

Название 
Название происходит от русского диалектного слова «галиба» — «победительница». Само слово имеет арабское происхождение, и представлено в ряде восточных языков, например, в узбекском «голиб» — «победитель».

По местному преданию, татарка — одна из женщин-первопоселенок оказала отпор отряду ордынцев и получила за это прозвище Галиба, от которого и пошло название.

Население

История 
Первые упоминания о Галибихе относятся к 1647 году.

В 1964 году деревня вошла в состав совхоза «Воскресенский», основным направлением которого было мясо — молочное животноводство. На лесопильном заводе, расположившемся на краю деревни пилили тес, который после отправляли в южные районы СССР.

В это время в деревне был сельский совет, участковая больница, которая располагалась в каменном здании усадьбы Левашовых, почта, средняя школа, дом культуры.

В 1975 году в деревне появился водопровод, а в 1985 была положена асфальтовая дорога.

В 90-е годы XX века закрыли почту, дом отдыха, ещё раньше закрыли больницу, склады сельпо.

В 1996 году сгорел лесозавод.

Достопримечательности 

 В деревне находится историко-археологический и природный музей-заповедник «Усадьба Левашовых».

Источники 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)